Крісті Богерт і Наталі Тозья були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Богерт, яка виступала в парі з Амандою Кетцер.

Богерт і Кетцер програли в півфіналі парі Яюк Басукі і Гелена Сукова.

Мартіна Хінгіс і Яна Новотна виграли титул, перемігши у фіналі пару Басукі та Сукова з рахунком 6–2, 6–2.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Мартіна Хінгіс /  Яна Новотна (чемпіонки)
 Яюк Басукі /  Гелена Сукова (фінал)
 Сабін Аппельманс /  Міріам Ореманс (чвертьфінал)
 Крісті Богерт /  Аманда Кетцер (півфінал)

Сітка

Посилання 
 1997 Sparkassen Cup Doubles Draw

Sparkassen Cup (теніс)
Тур WTA 1997